Helck ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Helck († 1770), deutscher Mathematiker, Lehrer und Autor eine Fabelsammlung
 Peter Helck (1893–1988), US-amerikanischer Illustrator
 Wolfgang Helck (1914–1993), deutscher Ägyptologe